Batis steht für:

 Batis, der antike Name der heutigen Schwarzmeer-Hafenstadt Batumi
 Batis, eine Pflanzengattung aus der Ordnung der Kreuzblütlerartigen (Brassicales)
 die Vogelgattung der Wollschnäpper (Batis) aus der Familie der Schnäpperwürger (Platysteiridae)
 eine Baureihe von Objektiven der Firma Carl Zeiss für Sony-α-Kameras mit E-Bajonett und Vollformatsensor

Batis ist der Name folgender Personen:

 Batis (Kommandant) († 332 v. Chr.), Eunuch und persischer Kommandant von Gaza
 Giorgos Batis (~1885–1967), griechischer Sänger, Komponist und Musiker
 Marios Batis (* 1980), griechischer Basketballspieler